Бела Вода може бити:

 Бела Вода (Крушевац), насељено место у града Крушевца, 
 Бела Вода (Прокупље), насељено место у општини Прокупље,